Delbrück kan syfta på.

Personer
Delbrück eller Delbrueck, Delbruck, Von Delbrück är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Berthold Delbrück (1842–1922), tysk språkforskare och indogermanist
 Clemens von Delbrück (1856–1921), tysk politiker
 Ernst Delbrück (1858–1933), tysk matematiker och statistiker
 Hans Delbrück (1848–1929), tysk historiker
 
 Richard Delbrück (1874–1957), tysk arkeolog
 Rudolph von Delbrück (1817–1903), tysk politiker

Geografi
Delbrück, Nordrhein-Westfalen – en kommun i Tyskland

Lågtyska efternamn
Tyska efternamn